Heliga Korset, Helgakors eller Helgekors kan syfta på:

 Heliga Korsets kapell – flera
 Heliga Korsets kyrka (olika betydelser) – flera 
 Helgakors kapell – ett tidigare kapell i S:t Peders församling i Lödöse
Korskyrkan, Oslo – en tidigare kyrka  i Medeltidsstaden i Oslo